Раковецький:
 Раковецький Іґнаци Бенедикт
 Раковецький Теодор